L'ultimo giorno (Paa den yderste Dag), fiaba scritta da Hans Christian Andersen (1852)
L'ultimo giorno, film diretto da Amasi Damiani (1985)
L'ultimo giorno, film diretto da Alex Infascelli (2003)
L'ultimo giorno, album di Zibba & Almalibre (2003)
L'ultimo giorno, romanzo di Glenn Cooper (2012)
L'ultimo giorno, singolo di Colapesce e Dimartino (2020)